Magazin (Aussprache []) ist eine 1979 als Dalmatinski Magazin gegründete kroatische Popmusikgruppe aus Split. Seit Anfang der 1980er heißt die Gruppe nur noch Magazin.

Preise und Auszeichnungen 
Die Band erreichte 1992 den ersten Platz des ersten DORA-Songfestivals in Opatija.

Drei Jahre später traten Magazin für Kroatien beim Eurovision Song Contest 1995 in Dublin an und wurden auf Platz 6 gewählt. Den Schlager Nostalgija spielten sie zusammen mit der Sopranistin Lidija Horvat-Dunjko.

Diskografie

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (kroatisch und englisch)

Rockband
Jugoslawische Band
Kroatische Band
Interpret eines kroatischen Beitrags beim Eurovision Song Contest